Loch Ness Monster steht für:

 Loch Ness Monster (Busch Gardens Williamsburg), eine Achterbahn im Busch Gardens Williamsburg
 Ungeheuer von Loch Ness, englische Übersetzung des Seeungeheuers